Riitakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riitakari (halvö), Lappland, 
 Riitakari (ö i Egentliga Tavastland), Forssa, 
 Riitakari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Riitakari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar